Wellens est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bart Wellens (1978-), cyclo-crossman belge ;
 François Wellens (1812-1897), ingénieur et fonctionnaire belge, président de la Commission royale des monuments et des sites ;
 Jacques Wellens (1726-1784), prélat belge,  évêque du diocèse d'Anvers ;
 Jan Wellens de Cock (1480-1527), peintre et dessinateur flamand ;
 Jean Wellens (?-1917), soldat belge du  de carabiniers, mort au service de la patrie ;
 Léo Wellens, coureur cycliste belge ;
 Paul Wellens (1952-), coureur cycliste belge ;
 Paul Wellens (1980-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Serge Wellens (1927-2010), poète français ;
 Vanya Wellens (1979-), actrice belge ;
 Willy Wellens (1954-), footballeur belge,

Odonyme 
 Rue Jean Wellens, rue de la commune de Woluwe-Saint-Pierre en Belgique.

Patronyme belge